Ziegeltor steht für folgende Stadttore:

 Ziegeltor (Amberg), nördliches Stadttor von Amberg, Bayern
 Ziegeltor (Dresden), übermauertes Stadttor in Dresden, Sachsen